Бонелло — фамилия.

Известные носители 
 Бонелло, Бертран (род. 1968) — французский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и композитор.
 Бонелло, Генри (род. 1988) — мальтийский футболист.
 Бонелло, Даниэль (род. 1986) — австралийский и мальтийский шоссейный велогонщик.
 Бонелло, Джон (род. 1958) — мальтийский футболист.
 Бонелло, Жорж (1898—?) — французский футболист.
 Бонелло, Салву (род. 1943) — мальтийский футболист.